Матч за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира Маей Чибурданидзе и претенденткой Наной Иоселиани проходил с 19 сентября по 4 ноября 1988 года в Телави. На большинство очков из 16 партий.

 Главный арбитр — Я. Шайтар (ЧССР).
 Секунданты у М. Чибурданидзе — Г. Кузьмин, И. Половодин.
 Секунданты у Н. Иоселиани — В. Цешковский, Э. Убилава.

После первых 6 партий счёт был равный — 3 : 3. Выиграв 7-ю партию, Чибурданидзе захватила лидерство в матче. В 14-й партии Чибурданидзе сыграла вничью и сохранила за собой звание чемпионки мира за две партии до конца соревнования. Окончательный счёт матча — 8½ : 7½ в пользу Чибурданидзе.

Таблица матча

Литература 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1988 год в шахматах
Спорт в Грузии в 1988 году
Международные шахматные турниры в Грузии
Чемпионаты мира в Грузии
Сентябрь 1988 года
Октябрь 1988 года
Ноябрь 1988 года
Международные соревнования по шахматам в СССР
Чемпионаты мира в СССР
Телави